Símbol de l'element químic argent.
 Attogram (vegeu Ordres de magnitud de massa)
 Domini d'internet .ag
 Anno Graecorum, calendari antic